Round – località degli Stati Uniti d'America
 Round – sinonimo di "ripresa" nel pugilato

Persone
 Carina Round – cantautrice britannica
 Dorothy Round – tennista britannica

Pagine correlate 
 Round-robin